Hollandklasse (onderzeebootjager), een serie van vier onderzeebootjagers van de Nederlandse marine.
 Hollandklasse (OPV), een serie van vier oceaangaande patrouilleschepen van de Nederlandse marine.
 Hollandklasse (kruiser), een serie van drie pantserdekschepen van de Nederlands marine, die aan het eind van de 19e eeuw zijn gebouwd.
 Hollandklasse (onderzeeboot), een serie onderzeeboten bij de Engelse marine.
 A-klasse (onderzeeboot), ook bekend als Holland- of AG-klasse een Amerikaanse serie van onderzeeboten die dienst hebben gedaan bij de Russische marine.